Hochbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Hochbach, Weiler der Stadt Burgbernheim im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Gewässer:
 Hochbach (Bach aus dem Stadtwald), linker Zufluss des Bachs aus dem Stadtwald (zur Kyll) im Gerolsteiner Stadtwald, Stadt Gerolstein, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Hochbach (Drakestraße), Bach auf King George Island in den Südlichen Shetlandinseln 
 Hochbach (Eulenbach), linker Zufluss des Eulenbachs bei Morenhoven, Gemeinde Swisttal, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hochbach (Kirnach), linker Zufluss der Kirnach (zur Brigach) bei Tal, Gemeinde Unterkirnach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hochbach oder Alte Medenbach, linker Zufluss der Prüm vor Echtershausen, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Hochbach (Salmerbach), auf dem Unterlauf nach dem linken Zufluss zuvor auch Baumbach, linker Zufluss des Salmerbachs oder Hammelbachs (zum Michelbach, zur Kyll) im Staatsforst Daum bei Rom, Ortsgemeinde Birresborn, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Hochbach (Strogen), rechter Zufluss der Strogen zwischen Oberstrogn und Heckenbach, beide Orte in der Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding, Bayern
 Hochbach (Tamina), linker Zufluss der Tamina im Gigerwaldsee in der Gemeinde Pfäfers, Wahlkreis Sarganserland, Kanton St. Gallen
Hochbach, Mittellaufname des Weiherbach (Prim, Göllsdorf), rechter Zufluss der Prim in Göllsdorf, Stadt Rottweil, Landkreis Rottweil, Baden-WÜrttemberg

Siehe auch:
 Hocherbach
 Hohbach